Henry Tate (1819-1899) – filantropo inglese
 Henry Tate (1873-1926) – poeta e musicista australiano
 Henry W. Tate (? – 1914) – storico tsimshian